Lakhimpur kan syfta på följande platser:

Indien 

 North Lakhimpur, ort, Assam, 
 Lakhimpur, ort, Uttar Pradesh, Kheri, 
 Lakhimpur (distrikt), Assam, 

Robotskapade Indienförgreningar